Masoala är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Masoala ingår i familjen Arecaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor